Sauternes peut faire référence à :
 Sauternes, une commune de la Gironde, en France ;
 le sauternes, une appellation d'origine contrôlée (AOC) qui produit du vin liquoreux sur les communes de Sauternes, Bommes, Fargues, Preignac et Barsac ;
 le vignoble de Sauternes ou du Sauternais, la région de production des grands vins Sauternes (AOC) et Barsac (AOC).